Сергей Литвиненко:
 Литвиненко, Сергей Филиппович (1938—2019) — советский физик, деятель комсомольского молодёжного движения студенческих строительных отрядов.
 Литвиненко, Серджиу (род. 1981) — молдавский государственный и политический деятель.